Navnet Jahn kan henvise til flere artikler:
 Jahn Teigen (* 1949), en norsk sanger og musiker

 Alfred Jahn (1915  1999)
 Ferdinand Heinrich Jahn (1789  1828), en holstensk officer og historiker
 Hans-Gert Jahn (* 1945)
 Helmut Jahn (* 1940)
 Jaroslav Jiljí Jahn (1865  1934)
 Marianne Jahn (* 1942)
 (Jahn Ivar) "Mini" Jakobsen (* 1965, Gravdal), en tidligere norsk fodbold spiller
 Sigmund Jähn (* 1937, Morgenröthe-Rautenkranz), en tysk kosmonaut
 Stig Jahn Witzner (* 1970, København), en dansk personalechef

 Jahn-Teller effekten, hvor Jahn-navnet er efter Hermann Arthur Jahn (født 31. maj 1907 i Colchester, død 24. oktober 1979 i Southampton)